osoby noszące nazwisko Malawski:
 Artur Malawski – polski kompozytor, pedagog i dyrygent. 
 Bożena Malawska – polska aktorka.
 Shantelle Malawski – kanadyjska zawodowa wrestlerka, bardziej znana jako Taylor Wilde. 
 Tadeusz Malawski – doktor praw, adwokat, radca sądowy, urzędnik, działacz społeczny, burmistrz Sanoka.
 Zygmunt Malawski – polski aktor filmowy, teatralny, oraz telewizyjny.